

Geografia

Svizzera 
 Collex-Bossy – comune (Canton Ginevra)

Musica 
 Bossy – singolo di Kelis (2006)
 Bossy – singolo di Lindsay Lohan (2008)

Persone 
 Marc Bossy (1920-...) – cestista svizzero
 Mike Bossy (1957–2022) – hockeista su ghiaccio canadese